Кремлёв (Кремлев) — русская фамилия, а также топоним.

Персоналии 
 Кремлёв, Анатолий Николаевич (1859—1919) — драматург, журналист, критик, театральный и общественный деятель.
 Кремлёв (в монашестве Герасим; ?—1650) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Сибирский и Тобольский, иконописец.
 Кремлёв, Вадим Георгиевич (1909—1995) — архитектор, член Союза архитекторов СССР, главный архитектор Курска в 1948-1956, 1958-1971 годах.
 Кремлев, Виталий Яковлевич (1928—2006) — генерал-полковник
 Кремлёв, Евгений Константинович (1923—1944) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кремлёв, Илья Львович (настоящая фамилия Шехтман; 1897—1971) — русский советский прозаик и поэт, драматург, писатель-фантаст, журналист.
 Кремлёв, Николай Александрович (1832—1910) — русский правовед, ректор Императорского Казанского университета.
 Кремлёв, Умар Назарович (род. 1982) — генеральный секретарь Федерации бокса России.
 Кремлёв, Юлий Анатольевич (1908—1971) — советский музыковед.

Псевдонимы 
 Сергей Кремлёв (настоящее имя Сергей Тарасович Брезкун; род. 1951) — российский писатель и публицист, по образованию — инженер-двигателестроитель.

Другое 
 Кремлёв — одно из названий города Саров во времена СССР.

См. также 
 Кремлёво — пересадочный (на двух уровнях под углом 90 градусов) остановочный пункт на линиях Москва — Богоявленск и Вязьма — Сызрань.